Sindrome di Fröhlich – malattia del sistema nervoso

Persone 

 Alfred Fröhlich – neurologo e farmacologo austriaco naturalizzato statunitense
 Erasmus Fröhlich – storico, numismatico e gesuita austriaco
 Georg Fröhlich – pilota motociclistico tedesco
 Gustav Fröhlich – attore tedesco
 Johann von Gott Fröhlich –  filologo ed educatore tedesco.
 Heinz Fröhlich – calciatore tedesco
 Linda Fröhlich – cestista tedesca

Pagine correlate 

Froelich
Frølich